A Equipe Queniana de Copa Davis representa Quênia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Kenya Lawn Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Queniana)

Quenia